Larreule ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Larreule (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
 Larreule (Pyrénées-Atlantiques) im Département Pyrénées-Atlantiques